Dionís o Dionisi de Milet (en llatí Dionysius en grec Διονύσιος) va ser un historiador grec nascut a Milet, un dels més antics segons Suides, contemporani d'Hecateu que va viure al voltant de l'any 520 aC. Per les seves obres es dedueix que va viure almenys fins al 485 aC, ja que esmenta la mort de Darios I el Gran, del que va escriure una historia en cinc llibres. Suides també li atribueix τὰ μετὰ Δαπεῖον i una altra obra, Περσικά, escrita en dialecte jònic. Aquestes tres obres podrien ser una de sola, o bé les dues últimes serien el mateix llibre i una continuació del primer títol, però tal com Suides en fa la descripció, no es pot deduir.

Pel desordre entre els articles sota l'epígraf Διονύσιος de l'enciclopèdia Suides, Dionís de Milet s'ha confós amb Dionís de Mitilene. Suides dona altres títols que atribueix a aquest Dionís: Troica, en tres llibres, Myithica, un "Cicle històric" en set llibres i una Periegesis del món sencer, però tots ells són d'autors diferents.

Referències

Bibliografia 
 RüDIGER SCHMITT, "DIONYSIUS" a Encyclopaedia Iranica

Dionis de Milet (historiador)
Historiadors grecs de l'antiga Àsia Menor
Escriptors milesis
Escriptors grecs de l'antiga Àsia Menor